Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola a dunaújvárosi iskola
Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola a debreceni iskola

Lásd még
Giorgio Perlasca Kereskedelmi, Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola a Budapest X. kerületében található iskola
Berzeviczy Gergely Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola a miskolci iskola
Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola a miskolci iskola
Krúdy Gyula Gimnázium Idegenforgalmi, Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola a győri iskola
Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképző Iskola Budapest XIII. kerülete
Zwack József Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola a békéscsabai iskola